Лоттер — фамилия. Известные носители:

 Лоттер, Иоганн Георг (1699—1737) — германский историк.
 Лоттер, Мельхиор (старший) (1479—1549) — немецкий издатель и печатник, его дети:
 Лоттер, Мельхиор (младший)
 Лоттер, Михаэль

См. также 
 Лотербур (значения)